Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos puede hacer referencia a:
 Gerencia de Infraestructuras y Equipamiento de la Seguridad del Estado, organismo autónomo del Ministerio del Interior de España.
 Gerencia de Infraestructuras y Equipamientos de Cultura, organismo autónomo del Ministerio de Cultura y Deporte de España.
Gerencia de Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, antiguo organismo autónomo del Ministerio de Defensa de España